Дружный — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дружный — посёлок в Пинском районе Брестской области.
 Дружный — посёлок в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Дружный — посёлок в Тахтамукайском районе Адыгеи.
 Дружный — хутор в Яковлевском районе Белгородской области.
 Дружный — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Дружный — посёлок в Стародубском районе Брянской области, упразднён в 2011 г.
 Дружный — посёлок в Нукутском районе Иркутской области.
 Дружный — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Дружный — посёлок в Октябрьском районе Калмыкии, ликвидирован в 1994 г.
 Дружный — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.
 Дружный — посёлок в Яшкульском районе Калмыкии.
 Дружный — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Дружный — посёлок в Белореченском районе Краснодарского края.
 Дружный — посёлок в Красноармейском районе Краснодарского края.
 Дружный — посёлок в Атяшевском районе Мордовии, упразднён в 2003 г.
 Дружный — посёлок в Кстовском районе Нижегородской области.
 Дружный — посёлок в Доволенском районе Новосибирской области.
 Дружный — посёлок в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Дружный — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Дружный — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.
 Дружный — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Дружный — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Дружный — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Дружный — хутор в Кагальницком районе Ростовской области.
 Дружный — посёлок в Ипатовском районе Ставропольского края.
 Дружный — посёлок в Бежецком районе Тверской области.
 Дружный — посёлок в Верхнекетском районе Томской области.
 Дружный — высел в Селтинском районе Удмуртии.
 Дружный — посёлок в Варненском районе Челябинской области.
 Дружный — посёлок в Кунашакском районе Челябинской области.
 Дружный — посёлок в Увельском районе Челябинской области.

См. также 
 
 
 Дружный-Первый
 Дружный-Второй
 «Дружный» — сторожевой корабль проекта 1135 «Буревестник», бывший боевой корабль ВМФ СССР и Российской Федерации.